Inconformismo hace referencia a varios artículos:

 El inconformismo es la capacidad humana para no sentirse a gusto con una determinada situación. Es antónimo de conformismo.

Términos relacionados 
 Desobediencia civil, la negativa activa y profesada de un ciudadano a cumplir con ciertas leyes, demandas u órdenes de un gobierno
 Anticonformismo, aquellas conductas y acciones emprendidas por un ser humano con el propósito de inducir choque contra el conformismo
 Insubordinación, el acto de desobedecer voluntariamente una orden de un superior.
 Discrepancia o Controversia la discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas
 Disenso, la falta de acuerdo o consenso
 Disidente, quien no está de acuerdo en asuntos de opinión, creencia, etc.
 Disidencia, un sentimiento o filosofía que no está de no acuerdo o se opone a una idea o entidad prevaleciente

Cultura
 Bohemianismo, la práctica de un estilo de vida poco convencional, a menudo en compañía de personas de ideas afines y con pocos lazos permanentes.
 Contracultura, valores, tendencias y formas sociales difieren sustancialmente de las establecidas en una sociedad dominante, a menudo en oposición directa.
 Inconformistas franceses de los años 30, movimiento de vanguardia durante el período de entreguerras en Francia que reivindicaba nuevas soluciones ante la crisis política, económica y social
 Non-conformism (libro de Nelson Algren), ensayo de los años 50 publicado en 1996

Organizaciones
 Disidencia organizacional, expresión de desacuerdo u opiniones contradictorias sobre prácticas y políticas organizacionales
 Inconformidad (calidad), término usado en gestión de calidad

Ciencias
 Discordancia, un tipo de inconformidad en geología

Religión
 No conformidad con el mundo, principio cristiano importante especialmente entre los grupos anabaptistas
 Inconformismo anglicano, término que agrupa a los cristianos protestantes británicos que rechazan los ritos de la Iglesia Anglicana, también conocidos como Dissenters.